Die First Division 1998/99 war die 60. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. September 1998 und endete am 1. Mai 1999.

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Vizemeister und der Pokalsieger nahmen am UEFA-Pokal teil. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1998
Fußballsaison 1998/99